SEFAC ist die Abkürzung für:

 Società Esercizio Fabbriche Automobili e Corse, die Bezeichnung, unter der Ferrari 1960 als Aktiengesellschaft eingetragen wurde
 Société d'Estampage et de Forge Ardennes Champagne, ein französischer Hersteller von Hebetechnik
 Société d’Etude et de Fabrication d’Automobiles de Course, ein französisches Unternehmen zur Entwicklung eines nationalen Rennwagens
 Southern Equitorial Ferrari Automobili Club, der offizielle südafrikanische Ferrari Club
 Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, eine spanische Apothekervereinigung

SEFAC